На 87-ом году ушел из жизни крупный учёный России, доктор технических наук, профессор Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Михаил Семёнович Немировский.

Трудовая деятельность М. С. делится на два больших периода. Первый связан с Московским НИИ радиосвязи (сокращённо МНИИРС), в котором он прошёл путь от инженера до начальника ведущего научного подразделения.

В этой связи следует заметить, что прикладная наука «радиотехника» делится на два больших сегмента. Первый связан с разработкой систем, (комплексов), включающих множество радиотехнической аппаратуры, а второй — с разработкой и изготовлением этой самой аппаратуры. М. С. был непревзойдённым специалистом, скажем даже по Булгакову, «мастером», в первой области касательно систем спутниковой радиосвязи Разработанные по его идеям и непосредственном участии такие системы служат России до сих пор. За разработку одной из них он в составе группы инженеров был удостоен Государственной премии СССР. Вторая половина трудовой деятельности М. С. связана с преподаванием в качестве профессора в МТУСИ. 

Коротко о научной деятельности М. С. На первом этапе он занимался помехоустойчивостью систем радиосвязи (очень сложной областью, основанной на теории случайных процессов), издав две монографии (одну из них в соавторе). На втором этапе, опираясь на свой богатый практический опыт, он разрабатывал теоретические основы спутниковой радиосвязи, издав в соавторстве третью монографию.

Примечания